Kif es ligeramente fecundado es el episodio 55 (primero de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Todo comienza cuando Amy recibe una llamada de Kiff en la que le habla sobre su frustración por la relación a larga distancia que tienen. El Profesor entonces informa a todos que harán una entrega en Nigel 7. Sabiendo que Kif se encuentra patrullando en las cercanías, Amy pide que la dejen de camino, pero le niegan el pedido. Amy viaja de incógnito y toma el control de la nave mientras la tripulación está en éxtasis. Se acopla a la nave de Kif, el Nimbus, y ambos tienen un encuentro apasionado, durante el cual Kif le sugiere que vaya a vivir con él. Antes de que Amy pueda responder, Kif la lleva al Holo-proyector para mostrarle algunos holo-programas románticos que ha creado para ella, pero Amy admite que no está lista para dejar su vida por él. De repente, el Holo-proyector se rompe, creando personajes malos que ahuyentan a Kiff y Amy del Holo-proyector. Mientras Kif grita que otra vez el holo-proyector transformó personajes ficticios en personas reales, los dos corren por el puente, seguidos de los villanos. Zapp dispara contra los villanos y hace una perforación en el casco por donde son expulsados fuera de la nave. La tripulación y sus invitados se toman entre sí formando una cadena humana, para no ser succionados por el espacio. Mientras Kiff va volando hacia la perforación todos lo toman de la mano pero no logra sostenerse. De repente, la luna de uno de los programas de Kif sale volando del holo-proyector y se encaja en la perforación del casco, salvando de esta forma a todos. Después de examinar a todos, el doctor anuncia que Kiff está embarazado.

Kiff explica cómo los dos sexos de su especie pueden quedar embarazados. Cuando un individuo experimenta un profundo amor, él o ella entran en un estado donde su piel se hace permeable, permitiendo que material genético pase de uno a otro. Fry le recuerda a Kiff que tocó la mano de todos los que están a bordo, lo que significa que cualquiera podría ser la "madre". Una prueba de maternidad determina que Leela, no Amy, es la madre, pero Kiff no está preocupado por el resultado. Explica que la verdadera madre, conocida como la «smizmar», es la que inspiró primero los sentimientos de amor: en este caso, Amy. Más tarde, mientras Amy arregla con Leela los detalles de la fiesta por el embarazo de Kiff, se da cuenta de que puede no estar preparada para ser madre. Las dudas de Amy se acrecientan durante la fiesta, especialmente cuando le regalan una tabla de planchar hecha con su tabla para fiestas. Mientras Kif no para de hablar de su nueva familia, Amy no resiste más y anuncia que ella "no puede hacer esto" y sale corriendo de la habitación.

Mientras Kiff lamenta la partida de Amy, su panza comienza a temblar, y plantea que debe volver a su planeta natal para dar a luz. El Nimbus llega a Anfibios 9, donde Fry, Zapp, Leela y Bender acompañan a Kiff en su viaje de regreso hacia el pantano donde nació. Luego de un arduo viaje, finalmente llegan al pantano, donde la Gran Partera comienza la antigua ceremonia de nacimiento. Sin la presencia de Amy, la ceremonia tiene un raro desequilibrio y Kiff, triste pero convencido, decide seguir adelante. Cuando la ceremonia está por terminar, Amy llega volando en su tabla para fiestas, y le dice a Kiff que aunque puede ser que ella no esté preparada para la maternidad, lo ama y quiere quedarse junto a él. Kiff da a luz una masa gelatinosa y viscosa con docenas de renacuajos que reptan hacia el pantano y se alejan nadando. Mientras todos felicitan a los nuevos padres, Kiff anuncia que los bebés pasarán 20 años en el pantano, y que después les crecerán patas y reptarán hacia la tierra en forma de niños. Amy le sonríe y responde que para ese entonces ella estará lista para ser madre.

El capítulo termina mostrando a los renacuajos nadando dentro del agua y mostrando a uno de ellos con un solo ojo, dando a entender que es hijo de Leela.

Referencias culturales 
El comienzo del capítulo es una parodia de un capítulo de Star Trek Next Generation donde un holograma del profesor Moriarti se vuelve real además en la enfermería se hace un cameo del Dr. McCoy.

Episodios de Futurama